«Родимое пятно» — советский комедийный короткометражный фильм 1986 года режиссёра Леонида Горовца, снятый по рассказу Кира Булычёва «Родимые пятна» из сборника «Пришельцы в Гусляре». Является одной из новелл киноальманаха «В поисках выхода».

Сюжет

В ролях

Примечания